Николай Миловидов:
* Миловидов, Николай Константинович (1844—1896) — профессор богословия, протоиерей.